Beatrice af Burgund (eller Beatrix af Burgund) kan henvise til :
 Beatrice 1. af Burgund, (1143–1184), Pfalzgrevinde af Burgund (1148–1184) og tysk-romersk kejserinde
 Beatrice 2. af Burgund (1193–1231), Pfalzgrevinde af Burgund (1205–1231)
 Beatrice af Burgund (Bourbonnais) (1257–1310), arving til alle Bourbonnais godser